A kecskeméti 54-es jelzésű autóbusz a Noszlopy Gáspár park és Borbás (Borbáspuszta) között közlekedett.

Története 
2004. december 31-ig: Viszonylatszám nélkül, Kecskemét–Borbás viszonylatként közlekedett.

2005. január 1. – 2008. február 29.: 54-es jelzéssel közlekedik a Noszlopy Gáspár park és Borbás, Tsz. major között.

2008. március 1-jétől: Az autóbuszjáratok csak a Szolnoki úti iskola elnevezésű megállóhelyig közlekednek.

2013 január 1-én megszűnt.

Útvonala

Megállóhelyei

Források

54